Miejscowości w USA:
 Rio Vista – miasto w stanie Kalifornia, w hrabstwie Solano
 Rio Vista – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Johnson